О́льга Наза́рова:
 Назарова, Ольга Викторовна (род. 1977) — белорусская биатлонистка.
 Назарова, Ольга Владимировна (род. 1969) — советская легкоатлетка.
 Назарова, Ольга Михайловна (род. 1962) — советская и российская легкоатлетка.